Гуи́нет ( ,  ) — унитарная административная единица (округ) Уэльса со статусом графства ().

Унитарная единица образована Актом о местном управлении 1994 года путём объединения территорий  традиционных графств Мерионетшир и Карнарвоншир.

Область расположена в северном Уэльсе и граничит с областями Конуи, Денбишир на востоке, Поуис и Кередигион на юге. От острова Англси Гуинет отделен проливом Менай.

Основными городами области являются: Бала, Бангор, Блайнай-Фестиниог, Карнарвон и Портмадог.

Достопримечательности 
 Замок Харлех
 Деревня Портмейрион

Примечания

Ссылки 
 Сайт Совета графства Гвинед. 
  
 Сайт Бангорского университета. 
 Информационный сайт о Гвинеде: Gwynedd.com.